У́лица Жертв Револю́ции — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Жертв Революции — улица в посёлке городского типа Вырица Гатчинского района Ленинградской области
 Улица Жертв Революции — улица в Санкт-Петербурге
 Улица Жертв Революции — прежнее название Троицкой улицы в Новочеркасске

См. также 
 Улица Революции
 Площадь Жертв Революции